USS Kearsarge är ett fartygsnamn som fem fartyg i amerikanska flottan burit, det första namngavs efter Mount Kearsarge och de övriga fyra namngavs efter det första.

  – deltog i amerikanska inbördeskriget och sänkte sydstaternas blockadbrytare CSS Virginia utanför den franska staden Cherbourg 1863
 Kearsarge-klassen – en pre-dreadnought slagskeppsklass 
  (1900)
  (1900)
  – som innan sjösättningen 1943 namnändrades till 
  – ett hangarfartyg i Essex-klass, i tjänst mellan 1946-1970
 USS Kearsarge (LHD-3) – ett landstigningsfartyg av Wasp-klass sjösatt 1992 och i aktiv tjänst